Los nombres de Catedral de la Anunciación o cualquiera de sus variantes:
 Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación, Catedral de la Anunciación de Santa María  Catedral de la Anunciación de la Santísima Trinidad
son el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales bajo la advocación de la Anunciación a la Virgen María, madre de Jesús, es decir, el hecho en el que se le anuncia que va a ser madre de Jesús.

Advocación 
 En la Iglesia católica: Bajo la advocación de la Anunciación a la Virgen María, madre de Jesús, es decir, el hecho en el que se le anuncia que va a ser madre de Jesús – Festividad: 25 de marzo.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de la Anunciación de la Santísima Trinidad, de culto ortodoxo ruso, en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires;

Catedral de la Anunciación de la Virgen María, en la ciudad de Gospić;

Catedral de la Anunciación, en la ciudad de El Cairo;

Catedral de la Anunciación, en la ciudad de Stockton;
 Catedral de la Anunciación, en la ciudad de Boston;

Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Anunciación, en Moulins;
 Catedral de la Anunciación, en Nancy;

Catedral de la Anunciación de Santa María, de culto ortodoxo griego, en la ciudad de Atenas;

Catedral de la Anunciación y San Nathy en Ballaghaderreen;

Catedral de la Anunciación de la Virgen, en Jerusalén;

Catedral de la Anunciación, en Camerino;
 Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Anunciación, en Acireale;

Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas;

Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación, en la ciudad de Ibadán;

Catedral de la Anunciación, en la ciudad de Irkutsk, destruida en los años 1930;
 Catedral de la Anunciación (1561-1562), en la ciudad de Kazán — Patrimonio de la Humanidad: Conjunto histórico y arquitectónico del Kremlin de Kazán, 2000—
 Catedral de la Anunciación, en la ciudad de Moscú — Patrimonio de la Humanidad: El Kremlin y la Plaza Roja, 1990—

Catedral de la Anunciación, en la ciudad de Alejandreta;

Catedral de la Anunciación, en la ciudad de Jarkov;

Otros edificios religiosos 
La más importante en relación a la religión
 En Israel:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia en la ciudad de Nazaret:
 donde según la Iglesia católica la Anunciación tuvo lugar;